Heliozela är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Herrich-Schäffer 1853. Heliozela ingår i familjen hålmalar, (Heliozelidae). 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hålmalar
Heliozela